Draconema är ett släkte av rundmaskar som beskrevs av Nathan Augustus Cobb 1913. Draconema ingår i familjen Draconematidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Draconema